Brigade légère mécanique peut désigner l'une des unités suivantes :
 la brigade légère mécanique des divisions légère mécaniques (1935-1940) :
  légère mécanique de la  légère mécanique
  légère mécanique de la  légère mécanique
  légère mécanique de la  légère mécanique
 la Brigade légère mécanique formée en Afrique du Nord (1942-1943).